Серия А 1977/1978 — 46-й сезон чемпионата Италии по футболу. Стартовал 11 сентября 1977 года и завершился 7 мая 1978 года. В 18-й раз в своей истории победителем турнира стал «Ювентус».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com

1977/1978
Футбол в Италии в 1977 году
Футбол в Италии в 1978 году